Jacques Dupont (1921–2013) francia filmrendező
 Jacques Dupont (1928–2019) olimpiai bajnok francia kerékpárversenyző
 Jacques Dupont (1929–2002) francia politikus, diplomata, Monaco államminisztere (1991–1994)